Deux navires de la Marine royale canadienne portent ou on porté le nom de NCSM Glace Bay, d'après le fleuve Saint-Laurent :
 le , un destroyer de classe C, initialement le  HMS Cygnet (H83) de la Royal Navy ;
 le , un destroyer navire de tête de la .

St. Laurent